Skakavci est un toponyme qui peut désigner :
Skakavci, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
Skakavci, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kosjerić, district de Zlatibor.